Коды Каса́ми — тип псевдослучайных последовательностей. Применяются в CDMA. Значимость этих последовательностей происходит из-за их очень низкой взаимной корреляции. Код Касами длины , где m — четное целое число, может быть получен, беря периодические выборки из М-последовательности и выполняя суммирование по модулю 2 на циклически сдвигаемых последовательностях. Выборки берутся через каждые  элементов М-последовательности, чтобы сформировать периодическую последовательность и затем прибавляя эту последовательность постепенно к первоначальной М-последовательности по модулю 2, чтобы сформировать  последовательностей Касами. Взаимная корреляционная функция двух последовательностей Касами принимает значения [-1, -s, s-2].

Ссылки 
 CDMA: сигналы и их свойства

 T. Kasami, “Weight Distribution Formula for Some Class of Cyclic Codes," Tech. Report No. R-285, Univ. of Illinois, 1966.
 L. Welch, “Lower Bounds on the Maximum Cross Correlation of Signals,” IEEE Trans. on Info. Theory, vol. 20, no. 3, pp. 397–399, May 1974.

Псевдослучайность